Línea 1B o línea 1b pueden referirse a:
Línea 1B, línea de ómnibus de Temuco, Chile.
Línea 1B, línea del transporte urbano de Torrejón de Ardoz, España.
Línea 1B, línea del transporte urbano de Pinto, España.
Línea 1B, línea del transporte urbano de Arroyomolinos (Madrid), España.